Соревнования по ходьбе на 3500 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 14 июля. Приняли участие 23 спортсмена из 8 стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Спортивная ходьба на Олимпийских играх